

Astronomia 
 Cratere Mut – cratere sulla superficie di Marte

Codici e sigle 
 MUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muscatine (Stati Uniti)
 MUT – sigla di MultiUserTalk
 MUT – sigla di multi utility trailer
 mut – codice ISO 639-3 della lingua muria occidentale

Religione 
 Mut – divinità egizia

Geografia

Albania 
 Mut – fiume dell'Albania

Svizzera 
 Mut – nome romancio di Mutten, comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)

Turchia 
 Mut – città nel distretto di Mut (Mersin)
 Distretto di Mut – distretto con capoluogo Mut

Altri progetti